

Sigle 
 National Guard Bureau – organo direttivo della Guardia Nazionale degli Stati Uniti

Codici 
 NGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ningbo (Cina)